

Geografia 
Sokal' – città dell'Ucraina

Persone 
Alan D. Sokal – fisico statunitense
Benoît Sokal – autore di fumetti belga
Robert R. Sokal – antropologo austriaco

Altro 
Eparchia di Sokal'-Žovkva, sede della Chiesa greco-cattolica ucraina
Affare Sokal – scherzo organizzato da Alan Sokal